Deblock peut faire référence à :

Patronyme 
 Christian Deblock, un économiste et professeur universitaire québécois d'origine française
 François Deblock, un acteur français.
 Gabriel Deblock (1935-2006), un député du Nord français,
 Pierre Deblock (1973-), un footballeur français,
 Roger Deblock (1908-1994)un sénateur du Nord français.

Divers 
 D-Block, un trio musical,

Titres 

 Les Déblok, une série de bande dessinée créée par Florence Cestac

Lien externe 
 
Patronyme flamand